Норашен () — село в марзі Араґацотн, на північному заході Вірменії. Село розташоване за 35 км на північний захід від міста Апаран, за 12 км на схід від міста Артік, за 3 км на схід від села Ґехадір та за 3 км на північний схід від села Мец Манташ сусіднього марзу Ширак. На південь від села розташоване Манташське водосховище та гора Араґац.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн